Opławiec
 Opławiec (przystanek kolejowy)